Необольшевизм — собирательное имя для обозначения ультралевых политических движений и их последователей (необольшевиков), главным образом российских.
Этот термин был предложен Джорджом Оруэллом в романе-антиутопии «1984» как государственная идеология Евразии и, как отмечает индийский социолог Ю. С. Мандал, в дальнейшем получил широкое применение у политологов и журналистов.

Такие значения этого термина даёт Яценко Н. Е. в своём словаре:
 современное течение внутри коммунистических партий, отстаивающее идеологию «больших скачков» к социализму и технологию политического действия, основанного на нетерпимости, не всегда оправданном максимализме, избыточной заорганизованности, недостаточном внимании к экономическим проблемам, уравнительном распределении, поверхностном отношении к профессионализму, голом энтузиазме (в разговорной речи также «голом интузиазизме») и т. д.;
 новые политические течения различной ориентации, допускающие возможность неконституционных действий, насильственных, свойственных большевизму методов решения политических проблем.

Примечания 

Политология
Левые